Die All England 1927 fanden vom 2. bis zum 6. März 1927 in London statt. Es war die 24. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum 13. Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten außer im Damendoppel in allen Disziplinen verteidigt werden.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1927
1927
Sportveranstaltung in der City of Westminster